Змагання зі спринту в рамках Кубка світу з біатлону 2018-19 розпочалися 7 грудня у словенській Поклюці  й завершилися на дев'ятому етапі норвезькому Голменколлені. Всього в програмі кубка світу було  9 спринтерських гонок. Малий кришталевий глобус спринтерського заліку відстоював  француз Мартен Фуркад. 

За підсумками сезону малий кришталевий глобус у заліку спринтерських гонок завоював норвежець Йоганнес Тінгнес Бо.

Формат змагань 
Спринтерська гонка проводиться на дистанції 10 км з двома стрільбами: спочатку лежачи, потім стоячи. На кожній стрільбі спортсмен повинен розбити 5 мішеней. За кожну нерозбиту мішень він пробігає штрафне коло 150 м завдовжки. Старт гонки роздільний, біатлоністи стартують через 30 секунд.

Призери сезону 2017–18

Призери етапів

Нарахування очок

Таблиця

Примітки 

Кубок світу з біатлону 2018-19
2018 у біатлоні
2019 у біатлоні